Die Autobahnen in Taiwan sind mautpflichtig. In der Regel stellen die ungeraden Zahlen Nord-Süd-Autobahnen dar, und gerade Zahlen repräsentieren Ost-West-Autobahnen.

Liste der Autobahnen mit Eröffnungsdatum 
Es gibt seit 2011 sieben Autobahnen, die offiziell als Nationalstraßen bezeichnet werden (). Sie werden vom Autobahnamt Taiwans () bewirtschaftet. Die Nationalstraßen sind grundsätzlich mautpflichtig.

Provinzstraßen 
Provinzstraßen () sind nicht mautpflichtig, sie werden mit einem blauen Straßenschild ausgewiesen. Straßen mit rotem Nummernschild sind „Provinz-Schnellstraßen“, bzw. „Provinz-Autobahnen“ ().
Provinzstraßen mit einer ungeraden Nummer verlaufen im Wesentlichen in Ost-West-Richtung („Querstraßen“), und solche mit einer geraden Nummer in Nord-Süd-Richtung („Längsstraßen“).

Weblinks 
 National Freeway Bureau (Nationale Autobahnbehörde Taiwans, englisch)

Einzelnachweise 

!
Autobahnen Taiwan